Nikolaj Kiselëv (1939) – sciatore sovietico
 Nikolaj Kiselëv (1946) – calciatore sovietico
 Nikolaj Kiselëv (1950) – politico russo